Ниже представлен список муниципальных образований верхнего уровня в провинции Онтарио, основанный на данных переписи населения 2006 года, опубликованных статистической службой Канады . Следующая перепись населения будет в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 Статистическая служба Канады.

Административное деление Онтарио
Переписные районы